«Lisa on Ice» () — восьмой эпизод шестого сезона мультсериала «Симпсоны».

Сюжет 
Директор Скиннер на школьном собрании говорит всем ученикам начальной школы, какие предметы им не удаются. Когда Лиза выходит, она, к своему ужасу, обнаруживает, что у неё двойка по физкультуре. Когда она обращается к учителю, она говорит ей, что между ними может быть достигнут компромисс: Лиза получит проходной балл, если присоединится к спортивной программе вне школы. Она сразу же пробует несколько вариантов, но во всех она терпит неудачу, и её самооценка падает. Позже Симпсоны идут на игру команды Барта «Могучие свиньи», которых тренирует шеф Виггам против команды «Клюшки „На скорую руку“», которых тренирует Апу. После игры Барт начинает кидать мусор с трибун на Лизу своей хоккейной клюшкой, что замечает Апу, который видит, что Лиза хорошо отбивается от мусора, и берёт её в свою команду в качестве вратаря. Хотя Лиза не имеет никакого интереса к хоккею, но соглашается, потому что это единственный способ получить проходной балл. Как оказалось, Лиза очень талантлива, и Апу говорит, что это лучший сезон для его команды.

Благодаря подаче Гомера между Бартом и Лизой появляется конкуренция, и она ликует, когда они узнают, что «Могучие свиньи» сразятся против «Клюшек „На скорую руку“» в следующем матче. Лиза и Барт одинаково хорошо играют в этом матче. За четыре секунды до конца Джимбо Джонс ставит Барту подножку, давая ему решающее пенальти против Лизы. Однако, когда они сталкиваются друг с другом, они оба вспоминают, как помогали друг другу до своей вражды. Каждый из них отбрасывает хоккейное оборудование, они обнимаются и матч заканчивается вничью. Мардж говорит, что гордится ними, а Гомер рыдает, считая их неудачниками. Не удовлетворившиеся результатом, жители Спрингфилда начинают беспорядки и громят стадион.

Культурные отсылки 
 Когда Мо приходит к Симпсонам, чтобы посмотреть, есть ли у них травмы, влияющие на игру, и Мардж его прогоняет, он говорит: «Они собираются отрезать мои большие пальцы». Это — отсылка к фразе «Чарли, они отрезали мои большие пальцы» персонажа Эрика Робертса из фильма «Крёстный отец Гринвич Виллидж».
 Керни показывает Дольфу свой карманный персональный компьютер Apple Newton. Когда Дольф пишет напоминание: «Отделать Мартина», но в нём включается распознавание рукописного ввода и напоминание исправляется на «Отведать Марту», после чего Керни кидает его в Мартина, ссылаясь на то, что распознавание рукописного ввода плохо влияет на Newton.

Отношение критиков и публики 
В своём первоначальном американском вещании эпизод стал 34-м, с 11,6 миллионами по рейтингу Нильсена. Это был второй самый высокий рейтинг шоу на сети Fox за ту неделю. Эпизод получил положительные отзывы от критиков. Авторы книги «I Can’t Believe It’s a Bigger and Better Updated Unofficial Simpsons Guide» Уэрэн Мартин и Адриан Вуд написали: «Это сказочный эпизод для Барта и Лизы, хотя и нечестно маленькое появление мисс Крабаппл.»  Гид DVD Verdict Райан Кифер написал: «Эпизод один из немногих, где Лиза становится главной героиней, что мне нравится наблюдать» и поставил B. Гид «DVD Talk» Аарон Бирли написал: «Есть определённые смешные моменты серии, сладкий-добродушный способ, чтобы эпизод закончился ни разу не сидя справа от меня». «ESPN.com» назвал эпизод пятым лучшим спортивным эпизодом в шоу. «Orlando Sentinel» с Грегори Харди назвал эпизод седьмым лучшим спортивным эпизодом шоу.

Адам Финли из «TV Squad» дал эпизоду положительную оценку, написав: «Эпизод является нанизанным на вертел родителей, которые стали принимать слишком большое участие в спортивном будущем своих детей, что, в свою очередь, должно быть уроком в совместной работе, пытаясь, чтобы они сделали всё от них зависящее, и изящно отсылают к Римскому Колизею, где взрослые заставляют выполнять насильственные фантазии своих детей. Гомер абсолютно прорывается в этом эпизоде, насмехаясь над своими детьми, когда они проигрывают или хвалит их, когда они выигрывают, и это не просто Гомер. Для Мардж хорошо то, что она остаётся дипломатичной, но даже она начинает кричать, когда Барту ставят подножку.»

Примечания

Ссылки 
 «Lisa on Ice» на The Simpsons.com
 «Lisa on Ice» на «TV.com»
 

Серии «Симпсонов»:6 сезон